Мед () — река в Провансе на юге Франции в департаменте Воклюз, приток реки Сорг бассейна Роны. Начинается на склоне Мон-Ванту.

Притоки 

 Валлон-де-Бом-дю-Ша
 ручей Эсперелль
 Ретур
 Мердэе
 Малагрон
 Валла-де-Преот
 ручей Комб
 Фоссе-де-л’Эгетт
 Созетт
 Брегу
 Лон-Налла
 Гран-Валла

Пересекаемые коммуны 
Мед протекает через следующие 14 коммун:
 Обиньян
 Бедаррид
 Бедуан
 Каромб
 Карпантра
 Грийон-ле-Брав
 Лориоль-дю-Конта
 Малосен
 Мазан
 Моден
 Монтё
 Сен-Пьер-де-Вассоль
 Саррьян
 Сорг

Ссылки 
 Река на сайте SANDRE

Бассейн Роны
Реки Воклюза